Tónus (nyelvészet)
 Tonalitás (zene)